Барра́с — фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Баррас, Поль (1755—1829) — деятель Великой французской революции.
 Баррас, Ромен (род. 1980) — французский легкоатлет-многоборец.
 Баррас (Бразилия) — муниципалитет в штате Пиауи.

Другое 
 Баррас — загустевшая и затвердевшая живица, из которой испарилась большая часть скипидара.

Примечания